AN, An, aN eller an kan avse:

 AN – IATA-koden för Ansett Australia
 An – en gud i sumerisk mytologi, se Anu
 An (kejsare) – kinesisk kejsare under Handynastin 106–125
 aN – attonewton en SI-enhet, se  Newton (enhet)
 an – språkkoden enligt ISO 639 för Aragonska
 an- – ett svenskt prefix, se Lista över prefix i svenskan
 -an – ett svenskt suffix, se Lista över suffix
 .an – nationell toppdomän för Nederländska Antillerna

Se även 
 Ann

fi:Ann